SEHA — Gazprom League (South East Handball Association League) — региональная гандбольная лига, объединяющая клубы Южной и Восточной Европы. Лига была создана в 2011 году. В разные годы в лиге выступали клубы из 13 стран. Лига существует параллельно с национальными чемпионатами команд-участниц и еврокубками под эгидой ЕГФ. Штаб-квартира лиги располагается в Загребе, Хорватия. С 2013 года генеральным спонсором SEHA является «Газпром».

История и формат турнира 
До сезона 2018/19 включительно все участники играли двухкруговой турнир, по итогам которого лучшие команды выходили в плей-офф, победитель определялся в Финале четырёх. С сезона 2019/20 команды делятся на две группы (в сезоне 2019/20 из было по 6 в каждой группе, а в сезонах 2020/21 и 2021/22 — по 4), после чего команды играют в плей-офф. В сезоне 2020/21 и 2021/22 «Мешков Брест» и «Веспрем» выходили напрямую в 1/4 финала без участия в групповой стадии.

Чаще всего турнир выигрывали северомакедонский «Вардар» и венгерский «Веспрем» — по пять раз. При этом «Вардар» — один из четырёх клубов, которые участвовали во всех 11 сезонах, наряду с хорватскими «Загребом» и «Нексе» и словацким «Татраном». «Веспрем» же участвовал в шести турнирах, и каждый раз доходил до финала, проиграв только финал 2016 года.

С сезона 2022/23 был создан «Дивизион Восток», в котором выступают по 4 лучшие команды чемпионатов России и Белоруссии. Первый матч «Дивизиона Восток» прошёл 30 сентября 2022 года.

Список Финалов четырёх

Победители и финалисты

Участники 
Жирным выделены годы побед в турнире

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 SEHA League на сайте «Газпрома»

Россия
Сербия
Хорватия
Гандбол в Белоруссии
Гандбол в Румынии
Гандбол в Словакии
Гандбол на Украине
Международные соревнования по гандболу